Iphigenia može označavati:
 Iphigenia (Animalia), rod mekušaca iz porodice Donacidae.
 Iphigenia (Plantae), rod jednosupnica iz porodice Colchicaceae.